Пасте́р () — фамилия, а также производные от неё.
 Пастер, Луи (1822—1895) — французский микробиолог и химик, член Французской академии.
 Пастер, Максим Анатольевич (род. 1975) — российский оперный певец (тенор), солист Большого театра с 2004 года.

Другое 
 
 Пастер — огромный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Пастеризация — процесс однократного нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут.